Dakota peut faire référence à :

Géographie 
 Deux États américains du Middle West autrefois regroupés dans le Territoire du Dakota : les Dakotas () :   
 Dakota du Nord
 Dakota du Sud
 Dakota, une petite ville du comté de Stephenson, dans l'Illinois.
 Dakota, une ville du Minnesota ; 
 , une ville du Wisconsin ;
 , le nom anglais du grès du Dakota, une formation géologique des Rocheuses et des Grandes Plaines.

Ethnologie 
 Dakotas, une population amérindienne de Sioux à l'origine des toponymes précédents ; 
 Dakota, un continuum linguistique de la famille des langues siouanes ;
 Dakota, une variété du continuum ci-dessus parlée par les Dakotas.

Cinéma 
  (La Femme du pionnier), un western de Joseph Kane sorti en 1945, avec John Wayne ;
 Dakota 308, un film de Jacques Daniel-Norman sorti en 1951 ;
  est un film néerlandais de Wim Verstappen, sorti en 1974 ;
 , un film de 1988, avec Lou Diamond Phillips.

Musique 

Dakota, une chanson du groupe de rock britannique Stereophonics ;
 Dakota, une chanson de Mc Solaar ;
 The Dakotas est un groupe de musique beat britannique qui accompagnait le chanteur Billy J. Kramer.

Transport 

Dakota est le surnom donné dans la Royal Air Force au Douglas C-47 Skytrain, version militaire du DC3.
 Dakota, le surnom des locomotives Diesel CC 65500 de la SNCF ;
 Dakota est un modèle de petit pick-up fait par Dodge : le Dodge Dakota ;

Autres 
 The Dakota, un célèbre building de New York ;
 Dakota, une revue de l'éditeur Aventures & Voyages ;
 Dakota est le nom d'un fossile momifié d'hadrosaure découvert en 2005 dans le Dakota du Nord, aux États-Unis, par les chercheurs de l'Université de Manchester ;

Voir aussi 
  ;
  ;
  ;
  et ;